Ханс Зотин (; род. 10 сентября 1939, Дортмунд, Германская империя) — немецкий  (бас),  .

Биография 
Родился 10 сентября 1939 года в Дортмунде. Учился там же в Высшей школе музыки () у Фридриха Вильхельма Хетцеля () и позднее у Дитгера Якоба ().

В 1962 году дебютировал в Эссене в роли полицейского комиссара в опере «Кавалер розы».

В 1964 году переехал в Гамбург, где поступил в местный оперный театр. Начав с малых ролей, вскоре став ведущим басом театра. Помимо других ролей, играл Вотана в «Золоте Рейна» и «Валькирии». Вместе с труппой театра гастролировал в Монреале, Нью-Йорке, Стокгольме и Эдинбурге.

В 1970 году выступил с ролью Зорастро («Волшебная флейта») на Глайндборнском оперном фестивале.

Выступал на сценах Лирической оперы Чикаго, Метрополитен, Фестивального театра Байройта, Венской государственной оперы, Ковент-Гарден, Ла Скала, Гранд-опера в Париже, театров Колон, Массимо Беллини, Реджо и других, в том числе многих театров Германии.

С 1992 года преподаёт в Кёльнской высшей школе музыки.

Завершил певческую карьеру в 2012 году на .

Примечания

Ссылки 
 Интервью Брюса Даффи с Хансом Зотиным (1980 год).

Басы